

Wydarzenia 

 Aratos wyzwolił Sykion
 Konsul Lucjusz Cecyliusz Metellus Denter odniósł zwycięstwo nad Kartagińczykami pod Panormos na Sycylii zdobywając ponad 100 słoni.